Jazbec je lahko:

 Jazbec, sesalec iz rodu kun
 Jazbec, pogost priimek v Sloveniji